Денис Оса́дчий:
 Осадчий, Денис Анатольевич (род. 1988) — украинский бодибилдер.
 Осадчий, Денис Матвеевич (1899—1944) — Герой Советского Союза.